Semmering nennt man folgende geographischen Objekte:

 Semmering-Pass, Alpenpass zwischen Wiener Neustadt (Niederösterreich) und Mürzzuschlag (Steiermark)
 Semmering (Niederösterreich), Gemeinde in Niederösterreich
 Semmering (Gemeinde Spital am Semmering), Siedlung und Katastralgemeinde von Spital am Semmering in der Steiermark
 Schiregion Semmering, ein Skiverbund in Niederösterreich und der Steiermark

Großsemmering und ähnlich heißen:
 Velký Semerink, dt. Groß-Semmering, Stadtteil von Janov nad Nisou (Johannesberg) im Isergebirge

Kleinsemmering und ähnlich heißen:
 Kleinsemmering,  Katastralgemeinde von Gutenberg an der Raabklamm in der Steiermark
 Malý Semerink (Janov nad Nisou), dt. Klein-Semmering, Stadtteil von Janov nad Nisou (Johannesberg) im Isergebirge,  und   der Stadt 
 Malý Semerink (Rybniště), dt. Klein Semmering, Sommerfrische in der tschechischen Gemeinde Rybniště im Lausitzer Gebirge
 Kleiner Semmering, Pass im Wienerwald
 Hafnerberg (Pass), ein Alpenpass in Altenmarkt an der Triesting

Semmeringbahn bzw. Semmering, Bahnen und Bahnstrecken:
 Semmeringbahn in Österreich, ein Weltkulturerbe der UNESCO
 Sächsische Semmeringbahn in Sachsen
 Teplitzer Semmeringbahn in Tschechien
 Prager Semmering in Tschechien
 Schlesischer Semmering in Tschechien
 Erzgebirgischer Semmering in Tschechien
 Banater Semmeringbahn in Rumänien
 Waldviertler Schmalspurbahnen in Österreich (Teilstrecke bei Weitra)

Siehe auch:
 Semmeringfenster
 Semmeringtunnel
 Kleiner Semmering (Begriffsklärung)
 Simmering (Begriffsklärung)